

Geografia
 Boulay-les-Barres – comune francese del dipartimento del Loiret, nella regione del Centro
 Cours-les-Barres – comune francese del dipartimento del Cher, nella regione del Centro
 Lacapelle-Barrès – comune francese del dipartimento del Cantal, nella regione dell'Alvernia
 Saint-Vincent-de-Barrès – comune francese del dipartimento dell'Ardèche, nella regione del Rodano-Alpi

Persone
 Carlos Juan Finlay y Barrés (1833-1915) – medico e scienziato cubano
 Claude-Étienne Chaillou des Barres (1784-1857) – avvocato, politico, scrittore e diplomatico francese
 Everard des Barres (...–1174) – militare francese, Gran maestro dell'Ordine templare
 Jean II des Barres, signore di Chaumont-sur-Yonne (...–1324) – militare francese, maresciallo di Francia
 John Oliver Barres (1960) – vescovo cattolico statunitense
 Maurice Barrès (1862-1923) – scrittore e politico francese, esponente del nazionalismo francese
 Michael Des Barres (1948) – attore e cantante inglese
 Pamela Des Barres (1948) – scrittrice statunitense

Altro
 Barres – film francese di Luc Moullet del 1984

Pagine correlate
 Barris
 Barros